Tim:
 Tim — пятый студийный альбом The Replacements.
 TIM — третий, посмертный студийный альбом Авичи.
 TIM — итальянская телекоммуникационная компания.
 TIM — российский пляжный футбольный клуб.

См. также 
 Тим